Клеви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Клевиль (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Клевиль (Приморская Сена) — в департаменте Приморская Сена.